Wilhelm Tegethoff ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm von Tegetthoff (1827–1871), österreichischer Vizeadmiral und Marinekommandant
 Wilhelm Tegethoff (Polizeipräsident) (1901–1962), deutscher Polizeipräsident
 Wilhelm Tegethoff (Philologe) (1907–1996), deutscher Lungenfacharzt und Philologe